Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Dubai